!Liste B
Krater auf dem Mars/B